Tawi est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1912-1987), homme politique malaisien

Toponyme

Tawi, rivière du Jammu-et-Cachemire

Tawi-Tawi, province de la région du Bangsamoro

Voir aussi